Teapot (englisch Teekanne) steht für:
 den Kernwaffentest Operation Teapot
 das Computermodell Utah teapot

Siehe auch:

 Teekanne (Unternehmen)